Tomáš Starosta (né le  à Trenčín en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Dukla Trenčín, il commence sa carrière en senior dans l'Extraliga slovaque en 1999. L'équipe décroche le titre national en 2004. En 2005, il part en Russie chez le Neftekhimik Nijnekamsk. Il remporte la Coupe Gagarine 2011 avec le Salavat Ioulaïev Oufa.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|1999-2000|| Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 35|| 0|| 0|| 0|| 8|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| HC Dukla Senica || 1.liga slovaque ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 53|| 4|| 3|| 7|| 16|| 14|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2001-2002|| Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 32|| 1|| 3|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 51|| 7|| 9|| 16|| 38|| 12|| 0|| 2|| 2|| 18
|-
| 2003-2004|| Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 52|| 3|| 8|| 11|| 18|| 14|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2004-2005|| Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 33|| 2|| 11|| 13|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Neftekhimik Nijnekamsk|| Superliga|| 20|| 1|| 3|| 4|| 6|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 51|| 4|| 7|| 11|| 54|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2006-2007|| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 54|| 1|| 10|| 11|| 54|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2007-2008|| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 50|| 2|| 8|| 10|| 34|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2008-2009|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 56|| 3|| 10|| 13|| 48|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4 
|-
| 2009-2010|| Neftekhimik Nijnekamsk ||  KHL|| 53|| 4|| 9|| 13|| 66|| 9|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2010-2011|| Salavat Ioulaïev Oufa||  KHL|| 28|| 1|| 6|| 7|| 12|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2011-2012|| Iougra Khanty-Mansiïsk||  KHL|| 54|| 4|| 8|| 12|| 46|| 5|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2012-2013|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 34|| 2|| 5|| 7|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 45|| 5|| 8|| 13|| 12|| 6|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2014-2015|| HC Slovan Bratislava || KHL || 42|| 2|| 5|| 7|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| HC Slovan Bratislava || KHL || 51 || 4 || 6 || 10 || 26 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2016-2017|| HC Slovan Bratislava || KHL || 38|| 1|| 5|| 6|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 9|| 2|| 3|| 5|| 2 || 10|| 0|| 8|| 8|| 8
|-
| 2017-2018|| Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 49 || 5 || 20 || 25 || 66 || 17 || 3 || 7 || 10 || 14 
|-
| 2018-2019|| Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 19 || 1 || 11 || 12 || 16 || 2 || 1 || 0 || 1 || 16 	
|-
| 2019-2020|| Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 34|| 3|| 5|| 8|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 33|| 0|| 9|| 9|| 16|| 10|| 0|| 1|| 1|| 16
|-
| 2021-2022|| Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || || || || || ||

Au niveau international 

| 1999 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 2|| 1|| 3|| 2|| ||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2000 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -2||align="left"| Neuvième place
|-
| 2001 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 1|| 1|| 8|| +1||align="left"| Huitième place
|-
| 2007 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -1||align="left"| Sixième place
|-
| 2008 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -2||align="left"| Treizième place
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 3|| 3|| 4|| 0||align="left"| Douzième place
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 0|| 0|| 2|| -1||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -2|| align="left"| Onzième place

Notes et références 

Naissance en mai 1981
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018